El regal (pel·lícula de 1982) (Le Cadeau), pel·lícula francesa dirigida per Michel Lang
 El regal (pel·lícula de 2015) (The Gift), pel·lícula australiano-estatunidenca dirigida per Joel Edgerton